Quintanaortuño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanaortuño (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Quintanaortuño (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar